Лисац може бити:

Изворно:
 Лисац, мужјак лисице

или

 Лисац (Нови Травник), насељено мјесто у општини Нови Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Лисац (Клана), насељено мјесто у општини Клана, Хрватска
 Лисац (Дубровачко приморје), насељено мјесто у општини Дубровачко приморје, Хрватска
 Лисац (планина)
 Јосипа Лисац, хрватска певачица

Види још 
 Лисец